Cinema:
 Invisibles (pel·lícula de 2002): pel·lícula de 2002 dirigida per Patrice Martineau.
 Invisibles (pel·lícula de 2007): pel·lícula documental de 2007 dirigida per diversa autoria.
 Invisibles (pel·lícula de 2020): pel·lícula de 2020 dirigida per Gracia Querejeta.